Crees
 Le mot anglais pour Cris : une ethnie amérindienne
 Crée (au pluriel crées) : toile fine de lin (textile), du Pays de Léon, en Bretagne